je naziv več cest, poimenovanih po partizanskem generalu Francu Rozmanu - Stanetu:
 Cesta komandanta Staneta, Ljubljana
 Cesta komandanta Staneta, Litija
 Cesta komandanta Staneta, Maribor

Franc Rozman - Stane